Osoby o tym nazwisku:
 Daria Nicolodi – włoska aktorka i scenarzystka
 Francesco Nicolodi – włoski brydżysta